Dolge Njive je ime več naselij v Sloveniji:

 Dolge Njive, občina Gorenja vas-Poljane
 Dolge Njive, Lenart, občina Lenart

Naselja v Sloveniji